Veldhoven, een gemeente en plaats in de Nederlandse provincie Noord-Brabant
Veldhoven Dorp, een woonwijk en voormalig dorp in de Nederlandse gemeente Veldhoven
Veldhoven (België), een plaats in de Belgische gemeente Bocholt
Veldhoven (natuurgebied), een natuurgebied in Bocholt
Veldhoven (Tilburg), een voormalige herdgang (buurtschap) in Tilburg
Wilhelminapark (Tilburg), aangelegd in de herdgang Veldhoven

Personen
Harm van Veldhoven, Belgische voetbalcoach
Jos van Veldhoven, Nederlands dirigent

Zie ook
Veldhoven en Meerveldhoven, een voormalige gemeente in de Nederlandse provincie Noord-Brabant
Veldhoven Samen Anders, een politieke partij in de Nederlandse gemeente Veldhoven
Gemeente Belangen Veldhoven, een politieke partij in de Nederlandse gemeente Veldhoven
Radio Veldhoven, een lokaal radiostation in de Nederlandse gemeente Veldhoven
Formatie van Veldhoven, een geologische formatie